Vinte e um — número natural
 Blackjack (ou vinte e um) — jogo de baralho
 21 (álbum) — álbum da cantora britânica Adele
 21 (filme) — Filme de 2008

Televisão do Brasil
 Rede 21 — canal de televisão
 Vinte e Um (programa de televisão) - programa do canal brasileiro SBT

0021